Fujimori (jap. 藤森) – japońskie nazwisko, oznaczające w dosłownym tłumaczeniu słodlinowy las.

Osoby noszące nazwisko Fujimori:
 Alberto Fujimori (ur. w 1938 r.) – peruwiański polityk japońskiego pochodzenia, prezydent Peru w latach 1990 – 2000
 Keiko Fujimori (ur. w. 1975 r.) – peruwiańska polityk japońskiego pochodzenia, córka Alberta Fujimori 
 Santiago Fujimori (ur. w 1946 r.) – peruwiański polityk japońskiego pochodzenia, młodszy brat Alberta Fujimori

ponadto:

 (8387) Fujimori – planetoida z grupy pasa głównego asteroid